Schalksbach ist ein Gewässername:

 Schalksbach (Alte Hasel), linker Zufluss der Alten Hasel (zur Altefeld) vor Rixfeld, Stadt Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen
 Schalksbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach am Ortsende von Dürrwangen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Schalksbachteiche, Naturschutzgebiet bei Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen; siehe Liste der Naturschutzgebiete im Vogelsbergkreis und Felsentour Herbstein#Die Schalksbachteiche

Siehe auch:
 Schalkenbach
 Schalklbach